Brend steht für:

 Brend (Alfdorf), Ortsteil der Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Brend (Berg) (1149,3 m), Berg im Schwarzwald bei Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Brend (Fluss), rechter Zufluss der Fränkischen Saale in der Rhön, Bayern
 historischer Name von Brendlorenzen

Siehe auch:
 Brent